Ants est un patronyme, surnom, prénom masculin anglais. Ant est un diminutif d'Anthony. Ce nom peut désigner :

Patronyme
 Adam Ant (1954-), chanteur et musicien anglais
  (née en 1948), architecte et femme politique bolivienne
 , réalisateur de vidéoclip grec

Prénom
  (1923-2017), chanteur et musicien birman
  (né en 1970), artiste de comics sino-néo-zélandais
 , homme de radio australien
  (né en 1966), producteur de film néo-zélandais
  (né en 1998), rappeur suédois

Surnom
  (Anthony Kalloniatis) (né en 1967), comédien et acteur américain
  (Anthony Davis) (né en 1970), producteur hip hop américain
  (Billy James)  (né en 1960), musicien expérimental américain
  (Anthony Anstead) (né en 1979), présentateur de télévision anglais
 Ant Banks (Anthony Banks) (né en 1969), rappeur et compositeur américain
  (Anthony Botha) (né en 1976), joueur sud-africain de cricket
  (Anthony Clemons) (né en 1991), chanteur et compositeur américain
  (Anthony Henson) (né en 1989), chanteur et compositeur américain
  (Anthony Middleton) (né en 1980), aventurier et personnalité télévisuel britannique
  (Antony Neely), compositeur et musicien anglais
  (Anthony Pedersen) (né en 1988), coureur automobile néo-zélandais
  (Anthony Strachan) (né en 1966), joueur néo-zélandais de rugby
  (Anthony Whiting), compositeur multi-instrumentiste britannique
  (Anthony Whorton-Eales) (né en 1994), coureur automonile britannique

Voir aussi

Référence

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de surnom